Achyrodon — вимерлий рід ссавців берріаської епохи ранньої крейди на півдні Англії. Таксон вперше був описаний Річардом Оуеном у 1871 році для зубів із формації Лулуорт. Цей таксон вважається синонімом Amblotherium pusillum із тої епохи, але його можна відрізнити за відмінностями в анатомії зубів і загальним меншим розміром. Achyrodon був тісно пов’язаний із родом Phascolestes із тої епохи і трохи молодшою європейською формою Crusafontia і разом вони складають підродину Kurtodontinae у Dryolestidae, родині ранніх ссавців між сучасними однопрохідними та теріанами без живих нащадків.

Класифікація

Примітки 

Роди ссавців
Ссавці крейдяного періоду